La eternidad es un concepto que se refiere a una duración infinita de tiempo o a una existencia fuera del tiempo.

Eternidad también puede referirse a:
Eternidad, es el título del primer álbum de estudio de la cantante chilena de pop Nicole Natalino;
Eternidad es el título de una canción del álbum homónimo de la cantante chilena Nicole Natalino;
Eterno es el nombre del segundo álbum de estudio del cantante puertorriqueño Luis Fonsi;
Eternidad (novela de Alyson Noël), de la saga Inmortales de Alyson Noël;
Eternidad (novela de Greg Bear), novela de Greg Bear.